Trips je lahko:

 Predstavnik resarjev, enega izmed redov žuželk
 Wolfgang von Trips, nemški dirkač Formule 1